é um sobrenome japonês. Pode se referir a:

Pessoas 
 Eri Kamei, cantora japonesa e ex-membro do Morning Musume

Sobrenomes da língua japonesa
!Artigos com texto em japonês
Desambiguações de sobrenomes